

Населені пункти та їхні частини
 Вітковиці — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Вітковиці — село в гміні Кенти Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Вітковиці — село в гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Вітковиці — село в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Вітковиці — село в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Вітковиці — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Вітковиці — село в гміні Казьмеж Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Вітковиці — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Вітковиці — частина міста Ропчиці в Ропчицько-Сендзішовському повіті Підкарпатського воєводства
 Вітковиці — частина села Рациборсько в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Вітковиці — частина села Пшедпелце в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Вітковиці — частина села Збишевиці в гміні Марґонін Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Вітковиці — осада в гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Примітки